Ōkuninushi – divinità giapponese
 10627 Ookuninushi – asteroide della fascia principale